Ștefan Ștefănescu se poate referi la:

 Ștefan Ștefănescu (istoric) - istoric român, membru titular (1992) al Academiei Române;
 Ștefan Ștefănescu (general) - general din Armata României din Primul Război Mondial, comandant al Diviziei 16 Infanterie, în anul 1918